Herne kan syfta på:

 Herne, Tyskland – en stad i Tyskland
 Herne, Belgien – en ort och kommun i Belgien
 Herne, Kent – en ort i Storbritannien
 Jägaren Herne – en mytologisk figur